On distingue :
la première bataille d'El Alamein (juin et ) ;
la seconde bataille d'El Alamein (octobre et ) ;
 La Bataille d'El Alamein est un film de Giorgio Ferroni (1969) basé sur cette seconde bataille.